lemat Gaussa w algebrze
 lemat Gaussa w teorii liczb
 lemat Gaussa w geometrii riemannowskiej

Zobacz też: twierdzenie Gaussa
Gaussa